Вильц:

 Вильц — коммуна  в Люксембурге.
 Вильц — кантон в Люксембурге.
 Вильц — река в Люксембурге и Бельгии.
 Вильц — люксембуржский футбольный клуб.

Персоналии 
  (род. 1976) — американский футболист.
 Вильц, Луис Альфред (1834—1881) — американский политик, 29-й губернатор Луизианы.